La fourrure, les poils de certains animaux, aussi connue sous le nom de pelage. Voir en particulier :
 fourrure, désigne en héraldique un type particulier de représentation de la fourrure ;
 histoire du commerce de la fourrure au Québec ;
 traite des fourrures et voyageur (fourrure) ;
 une fourrure, en menuiserie, est une tringle de bois brut.